Änglahund kan vara:

Änglahund (film) – originaltitel: All Dogs Go to Heaven, från 1989
Änglahund (musikalbum) – av Hasse Andersson
Änglahund (sång) – av Hasse Andersson